Spescha ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Spescha (* 1989), Schweizer Skirennläufer
 Flurin Spescha (1958–2000), Schweizer Schriftsteller und Publizist
Hendri Spescha (1928–1982), Schweizer Autor und Politiker
 Marlis Spescha (* 1967), Schweizer Skirennläuferin
 Matias Spescha (1925–2008), Schweizer Maler, Bildhauer und Grafiker 
 Placidus a Spescha (1752–1833), Schweizer Benediktinerpater, Geograph, Alpinist, Natur- und Sprachforscher